Eltgen ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Eltgen (* 1967), deutscher Texter und Sänger
 Sabine Häuser-Eltgen (* 1960), deutsche Juristin, Kommunalpolitikerin und Verfassungsrichterin